Black Tide — американская рок-группа из города Майами, Флорида.

История 

Группа была образована в 2004 году, когда её основателям Габриэлю (род. 7 ноября 1992 года) и Раулю Гарсии было 11 и 13 лет, соответственно. Вскоре позиции ритм-гитариста и басиста были закрыты Алексом Нуньесом и Закком Сэндлером, их ровесниками. Начав выступать в местных барах, группа быстро привлекла внимание общественности и звукозаписывающих компаний, во многом благодаря достаточно зрелому уровню игры при весьма юном возрасте. В 2005 году молодые музыканты, игравшие под вывеской «Radio», подписали пробное соглашение с Atlantic Records. Спустя год, они сменили лейбл на Interscope Records, предложивший им более выгодный контракт.

В конце 2007 года группа, сменившая название на «Black Tide», отправилась в студию для записи дебютного альбома. К тому моменту, Рауль Гарсия уже не был её участником, его место занял Стивен Спенс. Релиз дебютного альбома, получившего название «Light From Above», состоялся 18 марта 2008 года. Работа получила, в основном, положительные отзывы. Вскоре после выхода альбома состоялась вторая перемена в составе; после ухода Алекса Нуньеса ритм-гитаристом стал Остин Диаc. Тур в поддержку альбома, начавшийся ещё до его выхода, длился с июля 2007 по апрель 2011 года. За это время Black Tide отыграли 341 концерт, как разогревая Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Bullet For My Valentine, Trivium и другие известные группы, так и выступая в качестве хедлайнера.

С мая по июнь 2010 года группа была занята записью второго альбома. Релиз работы, получившей название «Post Mortem», должен был состояться в феврале 2011 года, но был задержан до 23-го августа. В звучание группы добавились элементы металкора, однако вокал по прежнему оставался «чистым». В записи открывающего альбом трека «Ashes» принял участие Мэттью Так.

8 октября 2011 года был выпущен мини-альбом «Al Cielo», содержащий испаноязычные версии песен «That Fire», «Let It Out» и «Into The Sky».

21 августа 2012 года группа выпустила мини-альбом «Just Another Drug», содержащий 4 трека. На сей раз звучание стало более медленным и приближенным к хард-року. В записи не принимал участие басист Закк Сэндлер, вскоре покинувший группу. Вокалист Габриэль Гарсия, также умеющий играть на бас-гитаре, самостоятельно записал партии.

12 ноября 2013 года состоялся выход ещё одного мини-альбома «Bite The Bullet», содержащего 6 треков. К этому моменту группу покинул барабанщик Стивен Спенс, что сделало вокалиста Габриэля Гарсию единственным её постоянным участником.

В конце 2014 года группа на своей официальной странице в Facebook объявила о подписании соглашения с лейблом Pavement Entertainment и планах выпустить 3-й полноформатный альбом в 2015 году.

Альбом, получивший название «Chasing Shadows», вышел 16 октября 2015 года. Группа отыграла небольшой тур в его поддержку перед тем как 22 июля 2016 года Габриэль Гарсия объявил о прекращении ее деятельности и начале карьеры в качестве сольного исполнителя.

Состав

Нынешние участники 

 Габриэль Гарсия (англ. Gabriel Garcia) — вокал, соло-гитара (2004 — 2016)
 Остин Диас (англ. Austin Diaz) — ритм-гитара, бэк-вокал (2008 — 2016)
 Коди Пэйдж (англ. Cody Paige) — ударные, перкуссионные (2014 — 2016)

Бывшие участники 

 Рауль Гарсия (англ. Raul Garcia) — ударные, перкуссионные (2004 — 2006)
 Алекс Нуньес (англ. Alex Nuñez) — ритм-гитара (2004 — 2008)
 Стивен Спенс (англ. Steven Spence) — ударные, перкуссионные (2006 — 2013)
 Закк Сэндлер (англ. Zakk Sandler) — бас-гитара (2004 — 2013)
 Тим Д'Онофрио (англ. Tim D'Onofrio) — ударные, перкуссионные (2013 — 2014)
 Ронни Гутьеррес (англ. Ronny Gutierrez) — бас-гитара, бэк-вокал (2013 — 2014)

Дискография

Альбомы 
 Light From Above (2008)
 Post Mortem (2011)
 Chasing Shadows (2015)

Мини-альбомы 

 Al Cielo (2011)
 Just Another Drug (2012)
 Bite The Bullet (2013)

Синглы

Влияние 

На Black Tide в равной степени оказали влияние как группы-основатели классического хеви-метала, так и его современные представители. Также, вокалист Габриэль Гарсия высказывал своё положительное отношение к хип-хопу и поп-музыке. По его словам, он старается избегать стилевых ограничений при сочинении музыки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью с группой на NZRock.com
 Интервью с The Jitty
 Интервью на Rockmidgets.com

Музыкальные коллективы из Майами
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Исполнители Interscope Records
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Power trio